Đuro Ostojić (né en 1976), joueur de basket-ball monténégrin ;
 Étienne Ostojić, membre de la dynastie des Kotromanić qui régna sur la Bosnie de 1250 à 1463, roi de Bosnie de 1418 à 1421 ;
 Predrag Ostojić (1938-1996), joueur d'échecs yougoslave ;
 Stevan Ostojić (né en 1941), ancien footballeur serbe ;
 Tanja Ostojic (née en 1972), artiste serbe.

Homonymie de patronyme